Néapolis ou Neapolis est un toponyme d'origine grecque antique.

En grec ancien,  (Neápolis) signifie littéralement « ville nouvelle » (de , néa, « nouvelle » et , pólis, « ville ») ; ce nom est donné à de nombreuses colonies grecques autour du bassin méditerranéen vers les . Le nom de ces cités a souvent évolué par la suite.

Toponymes

Anciens toponymes 
 Croatie :
 Néapolis, actuelle Novigrad

 Chypre :
 Néapolis ou Theodosias, actuelle Limassol

 Espagne :
 Néapolis d'Emporion, actuelle Empúries

 Géorgie :
  de Colchide

 Grèce :
  de Chalcidique, probable actuelle 
  de Thrace, actuelle Kavala
 Neápoli, village du dème de Vóio, district régional de Kozáni, en Macédoine-Occidentale.

 Italie :
 Néapolis de Campanie, actuelle Naples
 , Pouilles
 Néapolis, Sardaigne

 Libye :
 Néapolis ou Leptis Magna, actuelle Lebda
 Néapolis Théodorias de Cyrénaïque

 Macédoine du Nord :
 Néapolis de Péonie, actuelle Izvor

 Palestine :
 Flavia Néapolis, actuelle Naplouse

 Russie (de facto) / Ukraine (de jure)
 Néapolis de Tauride, actuelle Kermenchik, Crimée
 Neapolis Scythe, près de l'actuelle Simferopol, Crimée

 Tunisie :
 Néapolis, actuelle Nabeul

 Turquie :
  du Bosphore, peut-être Comarodes ou Neorion, actuelle Yeni Köy
 , Carie, actuelle İnebolu
  de Carie
  de Chersonèse de Thrace, ou Herakleia, actuelle Eriklice Köyü
  d'Ionie
  de Pisidie, actuelle Kiyakdede
  du Pont, Néoklaudiopolis ou Andrapa

Toponymes actuels 
 , Ohio, États-Unis
 Parc archéologique de Néapolis, à Syracuse, Italie

Divers 
 Néapolis, album des Simple Minds
 Neapolis Mugnano, club de football de Mugnano di Napoli, Italie

Voir aussi 
 Ville nouvelle
  ou Neapoli, équivalent en grec moderne
 , équivalent en allemand
 , équivalent en anglais
  et , équivalents en français

Homonymie de toponyme